Roraima – stan Brazylii
 Roraima – płaskowyż na Wyżynie Gujańskiej
 Roraima – wodospad na rzece Potaro w Gujanie

Stany w Brazylii